«ТЭ́ФИ» — российская общенациональная индустриальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств. Учреждена фондом «Академия российского телевидения» . Премия должна была стать российским аналогом американской телевизионной премии «Эмми». С 2014 года организатором проведения конкурса выступает некоммерческое партнёрство «Комитет индустриальных телевизионных премий» (НП «КИТП»).

Для участия в конкурсе «ТЭФИ—2017» принимались работы, произведённые и впервые вышедшие в эфир на одном из общероссийских телеканалов в период с  по . Всего на рассмотрение жюри поступило 515 работ.

Церемония 
Двадцать первая церемония награждения победителей в номинациях категории «Дневной эфир» и категории «Вечерний прайм» проходила в два этапа в один день — . Первоначально её планировалось провести . Однако не все члены жюри смогли разобраться в обновлённой системе голосования, и при подсчёте голосов произошёл «компьютерный сбой». Учредителями было принято решение о повторном голосовании. Поскольку до церемонии на тот момент оставалась всего одна неделя, было решено перенести её на 3 октября того же года, чтобы переголосование прошло «без спешки». Местом проведения обоих этапов церемонии стал кинотеатр «Россия», изначально её планировалось провести традиционно в первой студии телевизионного технического центра «Останкино». Ведущими первого этапа церемонии выступили Елена Малышева и Евгений Додолев, Светлана Хоркина и Виктор Гусев, Анастасия Чернобровина и Ольга Скабеева, а второго — Мария Ситтель и Эрнест Мацкявичюс, Наталия Медведева и Леонид Якубович, Вадим и Игорь Верники, Андрей Малахов и Борис Корчевников. Телевизионная версия церемонии награждения в номинациях категории «Вечерний прайм» была подготовлена и показана в эфире телеканалом «Россия-1».

Победители по каналам вещания

Победители и финалисты

Категория «Дневной эфир»

Категория «Вечерний прайм»

Критика 
По мнению телекритика Ирины Петровской, награждение в новостных и общественно-политических номинациях программ «Время покажет», «Время», «Вести недели», «60 минут» и таких ведущих как Андрей Добров, Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Евгений Попов и Роман Бабаян «вызывает оторопь». Она отметила, что в ранние годы существования «ТЭФИ» «последние не становились первыми, а худших не объявляли лучшими».

Многие СМИ обратили внимание на награждение в номинации «Просветительская программа» проекта «Военная тайна» Игоря Прокопенко, неоднократно критиковавшегося за распространение непроверенной и лженаучной информации — так, за неделю до церемонии в другом шоу этого журналиста «Самые шокирующие гипотезы» были без какого-либо научного комментария приведены аргументы в пользу теории плоской Земли, согласно которой шарообразная форма планеты — миф, на поддержание которого участниками мирового заговора тратятся миллиарды долларов. Журналист Арина Бородина высказала мнение, что такого лауреата «никто уже никогда не переплюнет», а руководитель томского канала «ТВ2» Виктор Мучник публично отказался от членства в Академии.

Подробный критический анализ премии сделал в своей статье медиаобозреватель Игорь Яковенко:

Бывший президент Академии российского телевидения Владимир Познер опубликовал на своём сайте открытое письмо организаторам конкурса «ТЭФИ», в котором призвал их отказаться от этого названия и использования статуэтки Орфея по причине недемократичности отбора финалистов и определения победителей. Журналист рассказал, что в своё время пообещал автору статуэтки Эрнсту Неизвестному в такой ситуации сделать всё, чтобы она больше не вручалась.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Церемонии вручения премии «ТЭФИ»
Телевизионные премии 2017 года
2017 год в России
Октябрь 2017 года
События 3 октября